Владимир или город Владимир — административно-территориальное образование (город, соответствующий категории города областного подчинения) и муниципальное образование (городской округ) во Владимирской области России.

Административный центр — город Владимир.

Географическое положение 
Муниципальное образование расположено в центральной части Владимирской области. Площадь — либо 308,0775 км² либо 329,797 км².

История 
Муниципальное образование город Владимир со статусом городского округа образовано 26 ноября 2004 года в соответствии с Законом Владимирской области № 189-ОЗ, в его состав вошли город Владимир и населённые пункты бывшего Пригородного сельсовета Суздальского района.

Население 

По данным переписи населения 2010 года городское население составило 345 373 чел., сельское население — 2658 чел..

Состав городского округа 
В состав городского округа входят 18 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Города Владимир 

Владимир
Муниципальное образование город Владимир